Norrköping (gemeente), een gemeente in Zweden
 Norrköping (stad), de hoofdstad van deze gemeente
 IFK Norrköping, een voetbalclub